Pagode do Bom - Ao Vivo é o terceiro álbum do grupo musical Turma do Pagode, lançado em 2005.

Faixas

Ligações externas 
 

Álbuns de 2005
Álbuns de Turma do Pagode
Álbuns de pagode
Álbuns em língua portuguesa